Стефан Киров може да се отнася за:

 Стефан Киров (юрист) (1861-1943)
 Стефан Киров (актьор) (1883-1941)